|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Zurich Open) van 2006 vond plaats van 16 tot en met 22 oktober 2006 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen dertien speelsters uit de top 20 deel.

Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo bereikte de kwartfinale. Wegens een schouderblessure moest zij verstek laten gaan.

Het tweede reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová in drie sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Zürich op haar naam te schrijven, na in 2004 al eens de finale te hebben bereikt. Het was haar veertiende WTA-titel, de vierde van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Liezel Huber en Katarina Srebotnik.

De als derde geplaatste titelverdedigsters Cara Black / Rennae Stubbs slaagden erin hun titel te prolon­geren. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Liezel Huber en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel, waarvan drie op rij in Zürich. Black had daarnaast al zestien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Stubbs 44.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Wedstrijdnotities WTA

Zürich 2006
Zürich